Кратер Уоллес (), не путать с кратером Уоллес на Марсе, — остатки крупного ударного кратера в юго-восточной части Моря Дождей на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь британского натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса (1823—1913) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Пупин на западе-северо-западе; кратер Макмиллан на севере; кратер Гексли на востоке и кратер Эратосфен на юге-юго-западе. На юго востоке от кратера расположены горы Апеннины. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 25,7 км, глубина 160 м.

Кратер Уоллес имеет полигональную форму и полностью затоплен лавой, над поверхностью лавы выступает лишь узкая вершина вала с разрывом в юго-восточной части. Чашу кратера пересекают светлые лучи от кратера Коперник расположенного на юго-западе.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Уоллес B в 1973 г. переименован Международным астрономическим союзом в кратер Гексли.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
Кратер Уоллес на карте LAC-41.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Кратер Уоллес на карте LM-41.
Топографическая карта окрестностей кратера.
What is a Dome?
A Museum piece. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны